Le tournoi de tennis de Stuttgart est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1980 se dispute à Filderstadt du 3 au .

Tracy Austin remporte le simple dames. En finale, elle bat Sherry Acker, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Hana Mandlíková et Betty Stöve.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 1980 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1980
Stuttgart
Sport en Allemagne en 1980
Sport en novembre 1980